Cornetu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cornetu (Ilfov), Gemeinde im Kreis Ilfov

 Cornetu (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Cornetu (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Cornetu (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea